Во́лари () — город в районе Прахатице Южночешского края Чехии. Расположен в Шумавских горах, в 16 км к юго-западу от города Прахатице, недалеко от границы с Германией и на границе Национального парка Шумава.

Достопримечательности 
 Костёл Святой Екатерины
 Сельские усадьбы

Образование 
Имеется детский сад, начальная школа и начальная школа искусств.

Население

Примечания

Ссылки 
 Южная Чехия и Шумава: Волари